Coigüe puede ser:
 el árbol Nothofagus dombeyi, llamado también coihue o roble;
 la antigua manera de escribir el nombre de la localidad chilena de Coihue en la Región del Biobío y su estación ferroviaria homónima;
 el árbol Nothofagus nitida.